La nazionale di pallavolo maschile della Libia è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Libia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Libia.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato africano

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo femminile della Libia